Брайан Ллойд Робертс (; род. 3 декабря 1985 года в Толидо, Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Уникаха».

Профессиональная карьера 
После того, как Робертс не был выбран на драфте НБА 2008 года, он принял участие в летнем лагере в Орландо, организованном «Орландо Мэджик», а также в лагере «Лос-Анджелес Лейкерс» в Лас-Вегасе. Однако он так и не заключил контракт ни с одним клубом НБА и переехал в Европу, где подписал контракт с клубом «Хапоэль Гильбоа», выступающем в чемпионате Израиля по баскетболу.

Летом 2009 года Робертс принял участие в летней лиге НБА за команду «Сакраменто Кингз». В июле он подписал двухлетний контракт с немецким клубом «Брозе». В августе 2011 года он продлил контракт с клубом ещё на один год.

В 2012 году он принял участие в летней лиге НБА за команду «Нью-Орлеан Хорнетс». 16 августа 2012 года он заключил многолетнее соглашение с «Хорнетс». 25 марта 2013 года Робертс провёл одну из лучших игр в своей карьере, сделав в игре против «Денвер Наггетс» 18 передач. По итогам сезона 2013/14 Робертс стал лидером НБА по проценту реализации штрафных бросков (94,0 %).

23 июля 2014 года подписал контракт с «Шарлотт Хорнетс».

16 февраля 2016 года в результате трёхстороннего обмена Робертс оказался в «Майами Хит». Однако уже 18 февраля он вместе с выбором во 2-м раунде драфта был обменен в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Через день он дебютировал за «Портленд» и поучаствовал в разгроме на тот момент действующего чемпиона «Голден Стэйт Уорриорз» 137—105, сам Робертс набрал 7 очков за 4 минуты.

7 июля 2016 года Робертс подписал контракт с «Шарлотт Хорнетс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Толидо
Баскетболисты США
Игроки «Дейтон Флайерс» (баскетбол)
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Выпускники Дейтонского университета